Александра Юрьевна Семёнова () — российская гимнастка, Заслуженный мастер спорта России, Чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях, чемпионка Санкт-Петербурга в индивидуальном многоборье, призёр чемпионата России.

Жизнь 
Александра Семёнова родилась в Великом Новгороде 26 мая 1998 года. Уже в 2 года начала заниматься художественной гимнастикой под руководством своей мамы (Виктории Текель) и бабушки.

Отец Саши без вести пропал, когда ей было 6 лет.

Когда Семёновой было 10 лет, она с мамой переехала в Санкт-Петербург. До 2011 года тренировалась в ЦХГ «Жемчужина», до 2013 года — в Пушкинской СДЮСШОР.

Карьера

2010 год 
В 2010 году на Первенстве России заняла 10 место, тем самым попав в резервную сборную команды России.

2011 год 
В 2011 году на соревнованиях «Юность России» заняла 1 место.

На своих первых международных соревнованиях «Petah Tikva Cup» заняла 1 место.

На Пятой Летней Спартакиаде учащихся в Ростове-на-Дону заняла 12 место.

На соревнованиях «Юные гимнастки» в Казани заняла 10 место.

На «Надеждах Санкт-Петербурга» заняла 1 место.

На «Надеждах России» в Казани заняла 5 место.

2012 год 
В январе на «Первенстве Санкт-Петербурга» Саша с успехом заняла 1 место.

На «Первенстве России» в феврале заняла лишь 20 место, однако её заметила главный тренер сборной команды России — И.А Винер и предложила выступить на

Гран-При 2012 года в Москве вне команды в упражнении с мячом. Александра набрала 23,600 баллов, заняв 67 место.

На «Чемпионате Санкт-Петербурга» заняла 2 место, пропустив вперёд гимнастку Диану Ибрагимову.

Саша получила травму правой стопы, но успешно её вылечила.

2013 год 
В марте на «Открытом Чемпионате Санкт-Петербурга» заняла 3 место, пропустив вперёд гимнасток Диану Ибрагимову и Веронику Рудычеву.

На турнире городов «Алые паруса» в Санкт-Петербурге заняла 2 место, пропустив вперёд Диану Ибрагимову.

С сентября 2013 года Семёнова состоит в основном составе сборной России в групповых упражнениях.

2014 год 
На Гран-При в Москве в 2014 году Александра вместо со своей командой взяла 1 место в многоборье и финалах. На Гран-При в Тие её команда заняла 1 место в многоборье и отдельных видах. На соревнованиях в Штутгарте также заработали 1 место.

На Гран-При в Холоне в многоборье стали вторыми.

На кубке Мира в Ташкенте успешно взяли золото во всех видах соревнований.

На Чемпионате Европы в Баку взяли золото в многоборье и в упражнении с 3 мячами и 2 лентами, и серебро в упражнении с 10 булавами.

На Кубке Мира в Софии взяли всё золото.

В сентябре на Чемпионате Мира в Измире снова взяли всё золото.

2015 год 
В 2015 году Александра выбыла из основного состава сборной России.

6 сентября 2015 года получила звание Заслуженного мастера спорта Российской Федерации.

Ссылки 
 Александра Семёнова в проекте Молодые таланты большого спорта

Гимнасты России
Чемпионки Европы по художественной гимнастике
Чемпионки мира по художественной гимнастике